Okręty US Navy o nazwie USS „Roberts”

 „Roberts” (DE-749) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1944-1964.
 USS „John Q. Roberts” (DE-235) miał być niszczycielem eskortowym, ale podczas budowy został przeprojektowany na szybki transportowiec USS „John Q. Roberts” (APD-94). W służbie w latach 1944-1946.

Zobacz też 
 USS „Samuel B. Roberts”

Roberts